Puchar Białorusi w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego na Białorusi. Organizowane co sezon przez Białoruski Związek Piłki Nożnej (BFF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Wyższej lidze piłkarskie rozgrywki w kraju. Zwycięzca otrzymuje prawo do grania w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy.

Historia 
Pierwsza edycja rozgrywek o Puchar Białoruskiej SRR w piłce nożnej startowała w sezonie 1936. Wtedy Białoruś znajdowała się jako republika radziecka w składzie ZSRR. W rozgrywkach Pucharu nie uczestniczyły białoruskie zespoły grające na najwyższym poziomie Mistrzostw ZSRR, czyli turniej już nie był ogólnokrajowym.

Po upadku ZSRR w 1991 roku Białoruś uzyskała niepodległość. Rok po uzyskaniu niepodległości w 1992 wystartowały pierwsze oficjalne rozgrywki Pucharu Białorusi. Wtedy również organizowano pierwsze Mistrzostwa Białorusi w piłce nożnej mężczyzn.

Pierwszy finał Pucharu Białorusi rozegrano latem 1992 roku. W tym meczu Dynama Mińsk pokonał Dniapro Mohylew 6:1. Regularne rozgrywki systemem jesień - wiosna zaczęto rozgrywać od sezonu 1992/93.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą kluby występujące w Mistrzostwach Białorusi. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do 1/8 finału oraz finał składają się z jednego meczu, natomiast ćwierćfinały i półfinały z dwóch meczów. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Rozgrywki składają się z 7 etapów: rundy pierwszej, drugiej eliminacyjnej, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Zwycięzcy i finaliści

Puchar Białoruskiej SRR (1936-1991) 
 Nieoficjalne:

Puchar Białorusi 
 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Białorusi na podium oficjalnie stawało w sumie 24 drużyn. Liderem klasyfikacji jest BATE Borysów, który zdobył 5 Pucharów.

Klasyfikacja według miast

Zobacz też 
 Wyszejszaja liha
 Superpuchar Białorusi

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Pucharu w bazie League321 

!